Il singolare maschile dell'Internazionali BNL d'Italia 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Il torneo maschile è cominciato il 24 aprile e la finale si è disputata domenica 2 maggio. Il campione uscente Rafael Nadal ha confermato il titolo battendo in finale David Ferrer 7-5, 6-2.

Il torneo è stato condizionato dalle numerose defezioni registratisi, infatti oltre agli infortunati di lungo corso Nikolaj Davydenko, Tommy Haas, Juan Martín del Potro, Gilles Simon, Radek Štěpánek e Gaël Monfils, poco prima dell'inizio del torneo hanno ritirato la loro presenza anche il cileno Fernando González per problemi al ginocchio destro, David Nalbandian per un infortunio alla coscia sinistra, Tommy Robredo per un infortunio subito la settimana precedente il torneo a Barcellona, Andy Roddick per motivi personali e Ivo Karlović.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie passano direttamente al 2º turno

  Roger Federer (secondo turno)
  Novak Đoković (quarti di finale)
  Rafael Nadal (campione)
  Andy Murray (terzo turno)
  Robin Söderling (terzo turno)
  Fernando Verdasco (semifinale)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
  Marin Čilić (secondo turno)

 Michail Južnyj (primo turno)
 Tomáš Berdych (secondo turno)
 Ivan Ljubičić (terzo turno)
 Juan Carlos Ferrero (primo turno)
 David Ferrer (finale)
 John Isner (secondo turno)
 Sam Querrey (primo turno)
 Juan Mónaco (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Internazionali d'Italia 2010
ATP World Tour 2010